Буховка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Буховка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Буховка — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Буховка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.